D89 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Yamagata
 D89 – negli scacchi, codice ECO di alcune linee della variante Spassky della difesa Grünfeld